Beechwood Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beechwood Estates (Louisiana), im Natchitoches Parish
 Beechwood Estates (Massachusetts), im Berkshire County